Uvea – okręg administracyjny w Wallis i Futuna
 Uvea – wyspa w archipelagu Wallis (Wallis i Futuna)
 Uvea – rdzenni mieszkańcy archipelagu Wallis
 uvea wschodni – język austronezyjski
 uvea zachodni – język austronezyjski
 Ouvéa – wyspa w archipelagu Wysp Lojalności (Nowa Kaledonia)
 Ouvéa – miasto na wyspie Ouvéa
 Ouvéa – rdzenni mieszkańcy wyspy Ouvéa